Egusa ist der Familienname folgender Personen:

 Hirotaka Egusa (* 1980), japanischer Baseballspieler
 Takashige Egusa (1909–1944), japanischer Korvettenkapitän und Marinefliegerkommandant
 Tatsuaki Egusa (* 1967), japanischer Judoka